4 miejscowości w Polsce: 
 Cieślin – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Inowrocław 
 Cieślin – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Rozprza
 Cieślin – wieś w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Klucze 
 Cieślin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Mochowo